

Codici 
 KS – codice vettore IATA di PenAir
 KS – codice HASC del comune di Kruševo (Macedonia del Nord)
 KS – codice FIPS 10-4 della Corea del Sud
 ks – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua kashmiri
 KS – codice ISO 3166-2:ID di Kalimantan Selatan (Indonesia)
 KS – codice ISO 3166-2:GN di Kissidougou (Guinea)
 KS – codice ISO 3166-2:MW del distretto di Kasungu (Malawi)
 KS – codice ISO 3166-2:US del Kansas (Stati Uniti)

Sport 
 KS – nelle statistiche del baseball e del softball, strike-out girati (strike-out swinging)
 KS – abbreviazione di  Klubi Sportiv nella denominazione di squadre sportive albanesi

Statistica 
 Test K-S – Test di Kolmogorov-Smirnov

Altro 
 ks – simbolo del chilosecondo
 kS – simbolo del chilosiemens
 KS – sigla automobilistica internazionale del Kirghizistan
 KS – targa automobilistica di Krems an der Donau (Austria)
 KS – targa automobilistica di Kassel (Germania)
 KS – targa automobilistica del distretto di Košice-okolie (Slovacchia)